El Coll de Rialguet és un coll de muntanya de 712,8 m alt dels Pirineus del terme comunal de Morellàs i les Illes, del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona oriental del centre de la comuna, al nord-est del poble de Riunoguers. És al sud-oest del Puig del Turonell i al nord-est de les Planes, masia de Riunoguers.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes